Bounce kan syfta på:

 Bounce (golf) – vinkeln på en golfklubbas bottenyta (sula)
 Bounce – originaltitel på en film med Ben Affleck i huvudrollen, se Tillbaka till kärleken 
 BouncE Streetdance Company – svensk dansgrupp
 Bounce (musikalbum) – musikalbum av Bon Jovi
 Bounce (spelserie) – en spelserie av Rovio Mobile.